Бретањ се може односити на:

 Бретањ (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Бретањ (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор
 Бретањ д'Армањак, насељено место у Француској, у департману Жерс
 Бретањ де Марсан, насељено место у Француској, у департману Ланд

Види још 

 Бретања (вишезначна одредница)